Gray je anglicky šedá. Může být:

 gray – jednotka absorbované dávky záření v soustavě SI

příjmení osob
 viz Gray (příjmení)

literární postava
 Obraz Doriana Graye – román Oscara Wilda

jiný význam
 Wells Gray – kanadský provinciální park v Britské Kolumbii
 Grayův kód v informatice

Související články 
 Grey